Squid har flere betydninger:
 Squid (software) – en proxyserver og web-cache-daemon.
Fysik:
 Dc-squid – en dc-Superconducting QUantum Interference Device, som er en kvantemekanisk komponent, der bruges til at måle ekstremt svage magnetfelter.
 Ac-squid – en SQUID, som er billigere og mindre sensitiv end en dc-squid. Også kaldet en RF-SQUID.

Se også
 Tiarmede blæksprutter – det engelske ord for en tiarmet blæksprutte er squid.